8. mistrovství světa  ve volejbale mužů proběhlo v dnech 11. – 26. října v Mexiku.

Turnaje se zúčastnilo 24 mužstev, rozdělených do šesti čtyřčlenných skupin, z nichž první dva týmy postoupily do tří čtvrtfinálových skupin, týmy z prvního a druhého místa postoupily do finálové skupiny kde se hrálo o medaile. Družstva, která skončila ve čtvrtfinále na třetím a čtvrtém místě hrála ve skupině o 7. – 12. místo. Týmy, které skončily v základní skupině na třetím a čtvrtém místě, hrály o 13. – 24. místo. Mistrem světa se stalo družstvo Polska.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 NDR -  3:0 (15:2, 15:3, 15:7) 

13. října 1974 - Guadalajara

 -  3:1 (15:13, 13:15, 15:13, 15:2)

13. října 1974 - Guadalajara

 -  3:0 (15:12, 15:3, 15:10) 

14. října 1974 - Guadalajara

 NDR -  3:0 (15:10, 15:5, 15:12)

14. října 1974 - Guadalajara
 
 -  3:1 (15:13, 15:12, 5:15, 15:9)

15. října 1974 - Guadalajara
 
 -  NDR 3:0 (15:8, 15:8, 15:6)

15. října 1974 - Guadalajara

Skupina B 

 -  3:0 (15:2, 15:2, 15:10) 

12. října 1974 - Mexico City

 -  3:0 (15:2, 15:5, 15:6) 

13. října 1974 - Mexico City

 -  3:1 (15:8, 13:15, 15:6, 15:7) 

14. října 1974 - Mexico City

 -  3:0 (15:5, 15:7, 15:4) 

14. října 1974 - Mexico City

 -  3:2 (7:15, 10:15, 15:2, 15:4, 15:5)

15. října 1974 - Mexico City

 -  3:1 (9:15, 15:3, 15:4, 15:8)

15. října 1974 - Mexico City

Skupina C 

 Bulharsko -  3:0 (15:0, 15:1, 15:2) 

13. října 1974 - Monterrey

 Brazílie -  3:0 (15:5, 15:10, 15:10) 

13. října 1974 - Monterrey

 Brazílie -  3:0 (15:3, 15:6, 15:6) 

14. října 1974 - Monterrey

 Bulharsko -  3:1 (15:5, 13:15, 15:4, 15:12)

14. října 1974 - Monterrey
 
 -  3:0

15. října 1974 - Monterrey

 Bulharsko -  Brazílie 3:2 (12:15, 10:15, 15:12, 15:12, 15:13)

15. října 1974 - Monterrey

Skupina D 

 -  3:1 (15:5, 15:10, 8:15, 15:12)

13. října 1974 - Tijuana
 
 -  3:0 (15:6, 15:3, 15:3) 

13. října 1974 - Tijuana

 -  3:0 (15:6, 15:9, 15:8) 

14. října 1974 - Tijuana

 -  3:0 (15:11, 15:3, 15:3) 

14. října 1974 - Tijuana

 -  3:0

15. října 1974 - Tijuana

 -  3:0 (15:10, 15:5, 15:12)

15. října 1974 - Tijuana

Skupina E 

 Rumunsko -  Korejská republika 3:0

13. října 1974 - Puebla

 Československo -  3:0 (15:3, 15:6, 15:5) 

13. října 1974 - Puebla

 Rumunsko -  3:0 (15:9, 15:5, 15:5) 

14. října 1974 - Puebla

 Československo -  Korejská republika 3:0 (15:10, 15:7, 15:7) 

14. října 1974 - Puebla

 Korejská republika -  3:0

15. října 1974 - Puebla

 Československo -  Rumunsko 3:2 (17:15, 9:15, 15:13, 12:15, 15:9)

16. října 1974 - Puebla

Skupina F 

 SSSR -  USA 3:0 (15:6, 15:2, 15:13) 

13. října 1974 - Toluca

 -  Egypt 3:0 (15:3, 15:6, 15:5) 

13. října 1974 - Toluca

 -  USA 3:1 (15:10, 13:15, 15:10, 15:6)

14. října 1974 - Toluca

 SSSR -  Egypt 3:0 (15:9, 15:5, 15:6) 

14. října 1974 - Toluca

 USA -  Egypt 3:0 (15:9, 15:3, 15:4) 

15. října 1974 - Toluca

 -  SSSR 3:1 (15:9, 6:15, 15:6, 15:11)

15. října 1974 - Toluca

Čtvrtfinále

Skupina A 

 -  Brazílie 3:0 (15:9, 15:13, 15:6) 

18. října 1974 - Puebla

 Československo -  SSSR 3:0 (15:7, 15:11, 15:7) 

18. října 1974 - Puebla

 SSSR -  Brazílie 3:0 (15:6, 15:6, 15:8) 

19. října 1974 - Puebla

 Československo -  3:2 (9:15, 15:7, 9:15, 15:10, 15:5)

19. října 1974 - Puebla

 Československo -  Brazílie 3:0 (15:8, 15:12, 16:14) 

20. října 1974 - Puebla

 SSSR -  3:0 (15:10, 15:12, 15:5)

20. října 1974 - Puebla

Skupina B 

 -  NDR 3:0 (15:4, 15:6, 15:2) 

18. října 1974 - Mexico City

 -  3:0

18. října 1974 - Mexico City

 -  3:0 (15:9, 15:11, 15:9) 

19. října 1974 - Mexico City

 NDR -  3:2 (14:16, 15:9, 12:15, 15:9, 15:6)

19. října 1974 - Mexico City

 NDR -  3:0 (15:1, 15:4, 15:8) 

20. října 1974 - Mexico City

 -  3:1 (15:12, 15:11, 8:15, 17:15)

20. října 1974 - Mexico City

Skupina C 

 -  3:0 (15:6, 15:3, 15:4) 

18. října 1974 - Toluca

 Rumunsko -  Bulharsko 3:2 (17:15, 7:15, 4:15, 20:18, 15:10)

18. října 1974 - Toluca

 Rumunsko -  3:0 (15:7, 15:6, 15:10) 

19. října 1974 - Toluca

 -  Bulharsko 3:1 (15:10, 15:9, 8:15, 15:9) 

19. října 1974 - Toluca

 Bulharsko -  3:1 (15:9, 13:15, 15:6, 15:7) 

20. října 1974 - Toluca

 -  Rumunsko 3:2 (9:15, 13:15, 15:11, 16:14, 17:15)

20. října 1974 - Toluca

Finále 

 NDR -  Československo 3:2 (14:16, 15:10, 15:10, 11:15, 15:7)

22. října 1974 - Mexico City

 -  SSSR 3:2 (16:14, 9:15, 15:6, 12:15, 15:7)

22. října 1974 - Mexico City

 -  Rumunsko 3:2

22. října 1974 - Mexico City

 -  NDR 3:1 (15:12, 15:9, 14:16, 15:12) 

23. října 1974 - Mexico City

 -  Československo 3:2 (13:15, 14:16, 15:6, 15:10, 15:5)

23. října 1974 - Mexico City

 SSSR -  Rumunsko 3:1 (8:15, 15:6, 15:9, 15:10) 

23. října 1974 - Mexico City

 -  NDR 3:2 (15:7, 15:9, 13:15, 12:15, 15:5)

24. října 1974 - Mexico City

 Československo -  Rumunsko 3:1 (16:18, 15:5, 15:13, 15:4) 

24. října 1974 - Mexico City

 SSSR -  3:0 (15:10, 16:14, 18:16) 

24. října 1974 - Mexico City

 SSSR -  NDR 3:0 (17:15, 15:12, 15:6) 

26. října 1974 - Mexico City

 -  Rumunsko 3:0 (15:4, 15:10, 15:9) 

26. října 1974 - Mexico City

 -  Československo 3:1 (15:11, 10:15, 15:11, 17:15) 

26. října 1974 - Mexico City

 NDR -  Rumunsko 3:0 (15:4 15:9 15:2) 

27. října 1974 - Mexico City

 SSSR -  Československo 3:0 (18:16 15:12 15:5) 

27. října 1974 - Mexico City

 -  3:1 (13:15 15:7 15:11 17:15)

28. října 1974 - Mexico City

O 7. - 12. místo 

 -  3:1 (15:9, 15:17, 15:2, 15:7) 

22. října 1974 - Toluca

 Bulharsko -  3:0 (16:14, 15:4, 15:8) 

22. října 1974 - Toluca

 Brazílie -  3:0 (17:15, 15:11, 15:6) 

22. října 1974 - Toluca

 -  3:2 (15:2, 6:15, 15:10, 11:15, 16:14)

23. října 1974 - Toluca

 Brazílie -  3:0 (15:5, 15:5, 15:12) 

23. října 1974 - Toluca

 Bulharsko -  3:0 (15:8, 15:9, 15:11) 

23. října 1974 - Toluca

 Bulharsko -  3:0 (15:7, 15:10, 15:10) 

24. října 1974 - Toluca

 -  3:2

24. října 1974 - Toluca

 -  Brazílie 3:0

24. října 1974 - Toluca

 Bulharsko -  3:0 (15:3, 15:11, 15:2) 

26. října 1974 - Toluca

 -  Brazílie 3:1

26. října 1974 - Toluca

 -  3:0

26. října 1974 - Toluca

 -  3:1

27. října 1974 - Toluca

 Brazílie -  Bulharsko 3:0 (16:14, 15:11, 15:12)

27. října 1974 - Toluca

 -  3:0 (15:7, 15:8, 15:8)

27. října 1974 - Toluca

O 13. - 24. místo

Skupina A 

 -  3:2 (15:10, 11:15, 13:15, 15:13, 15:11)

18. října 1974 - Guadalajara

 USA -  3:1 (15:10, 15:6, 9:15, 15:6) 

18. října 1974 - Guadalajara

 -  3:1 (16:14, 16:14, 8:15, 15:13)

19. října 1974 - Guadalajara
 
 USA -  3:1 (15:9, 15:3, 15:8)

19. října 1974 - Guadalajara
  
 -  3:0 (15:11, 15:9, 15:13) 

20. října 1974 - Guadalajara

 USA -  3:1 (15:9, 15:5, 5:15, 17:15)

20. října 1974 - Guadalajara

Skupina B 

 -  3:0 (15:4, 15:2, 15:12) 

18. října 1974 - Monterrey

 -  3:0 (15:3, 17:15, 15:5) 

18. října 1974 - Monterrey

 -  3:0 (15:2, 15:3, 15:4) 

19. října 1974 - Monterrey

 -  3:2

19. října 1974 - Monterrey

 -  3:0

20. října 1974 - Monterrey

 -  3:0 (15:5, 15:7, 15:11)

20. října 1974 - Monterrey

Skupina C 

 -  3:0 (15:1, 15:7, 15:3) 

18. října 1974

 Korejská republika -  Egypt 3:0 (15:5, 15:2, 15:8) 

18. října 1974

 Egypt -  3:1 (15:13, 15:6, 11:15, 16:14) 

19. října 1974

 Korejská republika -  3:0 (15:4, 15:3, 15:2) 

19. října 1974

 Egypt -  3:0

20. října 1974

 Korejská republika -  3:0

20. října 1974

O 13. - 18. místo 

 -  3:1

22. října 1974 - Tijuana

 USA -  Egypt 3:1

22. října 1974 - Tijuana

 Korejská republika -  3:0 (15:8, 15:7, 15:11) 

22. října 1974 - Tijuana

 -  Egypt 3:0 (15:10, 15:7, 15:7) 

23. října 1974 - Tijuana

 Korejská republika -  3:0 (15:11, 15:5, 15:9) 

23. října 1974 - Tijuana

 USA -  3:0 (15:12, 15:1, 15:4) 

23. října 1974 - Tijuana

 -  3:0

24. října 1974 - Tijuana

 Korejská republika -  Egypt 3:0 (15:11, 15:5, 15:10) 

24. října 1974 - Tijuana

 USA -  3:0 (15:8, 15:7, 15:11) 

24. října 1974 - Tijuana

 -  3:0

26. října 1974 - Tijuana

 -  Egypt 3:0

26. října 1974 - Tijuana

 Korejská republika - United States 3:2 (15:11, 15:12, 12:15, 6:15, 15:6)

26. října 1974 - Tijuana

 USA -  3:1 (17:15, 8:15, 15:2, 15:11) 

27. října 1974 - Tijuana

 Egypt -  3:2 (14:16, 15:11, 9:15, 20:18, 15:5)

27. října 1974 - Tijuana

 Korejská republika -  3:0 (15:9, 15:8, 15:13)

27. října 1974 - Tijuana

O 19. - 24. místo 

 
 -  3:1 (15:1, 15:4, 12:15, 15:10) 

22. října 1974 - Guadalajara

 -  3:0 (15:4, 15:4, 15:6) 

22. října 1974 - Guadalajara

 -  3:1 (13:15, 15:4, 15:7, 15:4)

22. října 1974 - Guadalajara

 -  3:2 (14:16, 15:12, 15:10, 9:15, 15:12)

23. října 1974 - Guadalajara

 -  3:0 (15:8, 15:3, 15:6) 

23. října 1974 - Guadalajara

 -  3:0 (15:13, 15:4, 15:13)

23. října 1974 - Guadalajara
 
 -  3:2 (3:15, 15:13, 7:15, 15:10, 15:7)

24. října 1974 - Guadalajara

 -  3:0 (15:8, 15:3, 15:4) 

24. října 1974 - Guadalajara

 -  3:1 (15:13, 15:12, 11:15, 15:12) 

24. října 1974 - Guadalajara

 -  3:0 (15:5, 10:15, 15:5, 4:15, 15:8)

26. října 1974 - Guadalajara

 -  3:0 (15:6, 15:11, 15:10) 

26. října 1974 - Guadalajara

 -  3:1 (15:11, 12:15, 15:9, 15:2) 

26. října 1974 - Guadalajara

 -  3:0 (15:6, 15:13, 15:12) 

27. října 1974 - Guadalajara

 -  3:0 (15:4, 15:9, 15:10)

27. října 1974 - Guadalajara
 
 -  3:0 (15:6, 15:10, 15:9)

27. října 1974 - Guadalajara

Soupisky 
1.  Polsko

2.  SSSR

 Trenér: Jurij Česnokov

3.  Japonsko

5.  Československo

 Trenér: Petr Kop

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (cs) Archiv časopisů
 (en) Sportovní statistiky
 (de) Sport-komplett

Mistrovství světa ve volejbale mužů
Volejbal v roce 1974
Volejbal v Mexiku
Sport v Ciudad de México
Sport v Guadalajaře
Sport v Toluce
Sport v Pueble
Sport v Monterrey
Sport v Tijuaně